José Utrera puede hacer referencia a:
 José Utrera y Cadenas (1827-1848), pintor español.
 José Utrera Molina (1926-1917), político español.